Charles of Karel of Carolus de Keverberg van Kessel kan verwijzen naar:

 Carolus Emanuel Caspard Josephus de Keverberg (1740-?), lid van de krijgsraad en commissaris van de Pruisische troepen
 Karel Lodewijk Willem Joseph baron van Keverberg van Kessel (1768-1841), prefect, gouverneur en lid van de Raad van State
 Charles Frederik Joseph de Keverberg van Kessel (1769-1835), ook wel Charles de Keverberg d'Aldengoor, lid Tweede en Eerste Kamer